

Sigle 
 Mental Work Load  – carico di lavoro mentale

Codici 
 MWL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Mineral Wells, Mineral Wells (Texas), Stati Uniti
 mwl – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua mirandese